El término Veja puede hacer referencia a:

Veja, una revista brasileña; o
Veja, zapatillas de comercio justo.